Miasto w USA:
 Averill – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex

Osoby o tym nazwisku:
 Alan Averill – irlandzki muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów
 Earl Averill – amerykański baseballista